Opecarcinus är ett släkte av kräftdjur. Opecarcinus ingår i familjen Cryptochiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Opecarcinus